Een verkeersweg:
 N723 (België)
 N723 (Frankrijk)
 N723 (Nederland), zie Provinciale weg 723

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing